Podbeskidzie – nieformalny obszar geograficzny
 Podbeskidzie Bielsko-Biała – klub piłkarski z Bielska-Białej

Zobacz też 
 aglomeracja bielska
 Bielski Okręg Przemysłowy
 województwo bielskie